Букшований Осип Іванович (1 червня 1890 — † 8 грудня 1937) — сотник Українських Січових Стрільців, пізніше командир Легіону УСС.
 Букшований Микола (1892–1944) — український поет, видавець.

Прізвища